Kaarli (Mulgi), een dorp in de Estlandse gemeente Mulgi, provincie Viljandimaa
 Kaarli (Rakvere), een dorp in de Estlandse gemeente Rakvere vald, provincie Lääne-Virumaa